Cuatro Cruces kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuatro Cruces, Guerrero, ort, Ajuchitlán del Progreso, 
 Cuatro Cruces, Delstaten Mexiko, ort, Sultepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar